Moul steht für:
 Le Moule, Gemeinde im französischen Überseedépartement Guadeloupe
 Moul Falls, Wasserfall im Wells Gray Provincial Park, British Columbia, Kanada
 Moul (Niger), Sahara-Oase in Niger

Moul ist der Familienname folgender Personen:
 Maxine Moul (* 1947), US-amerikanische Politikerin